Geszti József (1878–1944) gépészmérnök, geofizikus
 Geszti József (1878–1945) tüdőgyógyász, egyetemi magántanár